De 15 kilometer vrije stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 werd gehouden op maandag 15 februari in het Whistler Olympic Park in Whistler. Titelverdediger was de Est Andrus Veerpalu, in Turijn werd de 15 kilometer afgewerkt in de klassieke stijl.

Uitslag 

 *DNS = niet gestart

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 15 km